Münch ou Muench est un patronyme d'origine allemande, qui signifie « moine ».

Patronyme 
 Aloisius Joseph Muench (1889-1962), cardinal américain
 Arnold Münch (1825-1895)
 Charles Munch ou Münch (1891-1968), chef d'orchestre français
 Conrad Munch (?-1402)
 Erich Münch (1897-1983)
  (ou Ernest Münch)
  (1798-1841), historien
 Ernest Münch (en allemand Ernst Münch) (1859-1928), un organiste alsacien
  (1876-1946), botaniste allemand dont l’abréviation botanique standard est Münch
  (1952-), historien
 Eugen Münch (1880-1919)
 Eugène Münch (1857-1898), organiste alsacien
 , famille noble de Bâle influente du 
  de Landskron (v. 1265-1332), évêque de Bâle
  de Landskron dit « Bourgaemoine », chevalier bâlois, mort en 1444 à la bataille de la Birse
  (1799-1881), auteur et homme politique germano-américain
 Fritz Münch (1890-1970), musicologue et chef d'orchestre français
 Fritz Münch (1903-1993)
  (né en 1921), astronome mexicain
 Gustav Münch (1843-1910), homme politique prussien
 Hans Münch (1893-1983), chef d'orchestre et compositeur suisse
 Hans Wilhelm Münch (1911–2001), médecin allemand, acquitté lors des procès d'Auschwitz
 Hartmann Münch de Münchenstein (?-1424), évêque de Bâle
 Hartung Münch (?-1332)
 Jean Münch (?-1410)
 Johann Friedrich Münch (1729-1808)
 Johann Peter Münch (?-1732)
 Konrad Münch (?-1353)
 Max Münch (1859-1940)
 Maximilien Münch (1885-1916), capitaine aviateur, premier directeur de l'école d'aviation militaire de Tours
 Otto Münch (1885-1965), sculpteur suisse
 Richard Münch (1916-1987), acteur allemand
 Rosa Münch (1886-1974)
 Werner Münch (né en 1940), homme politique allemand, Président CDU du Land de Saxe-Anhalt (1991-93)
 Wilhelm Hermann Münch (1879-1969), astrophysicien allemand né à Metz.
 Willi Münch-Khe '1885-1960), peintre, artiste graphique, modeleur de porcelaine et de céramique et artisan allemand
Münch , groupe musical experimetal/hardcore français basé à Nevers, France (1996-1999)

Autres 
 Münch (entreprise), marque allemande de motos

Patronyme allemand